Armageddon – luogo menzionato nellApocalisse dell'evangelista Giovanni (Ap, 16.16)

Cinema 
 Harmagedon - La guerra contro Genma (幻魔大戦) – film d'animazione giapponese del 1983, diretto da Rintarō
 Armageddon - Giudizio finale (Armageddon) – film statunitense del 1998 diretto da Michael Bay
 Armageddon - Incubo finale (Annihilation Earth) – film statunitense del 2009 diretto da Nick Lyon

Letteratura 
 Armaghedon (Armageddon) – romanzo di Leon Uris del 1963
 Armageddon – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 2003, della serie Left Behind

Musica 
 Armageddon – gruppo musicale heavy metal polacco
 Armageddon – gruppo musicale heavy metal svedese
 Armageddon – rapper statunitense
 Armageddon - Giudizio finale – album di artisti vari del 1998, colonna sonora di Armageddon – Giudizio finale
 Armageddon - The Score – album di Trevor Rabin del 1998, colonna sonora strumentale di Armageddon – Giudizio finale
 Armageddon – album di Clementino, Dope One e beatmaker O'Luwong.
 Armageddon – album dei Prism del 1979
 Armageddon – album di Mike Onesko del 2001
 Armageddon – album degli Aria del 2006
 Armageddon – album di Guy Sebastian del 2012
 Armageddon – album degli Art of Dying del 2019
 Armageddon – album dei Between You & Me del 2021
 Armageddon – album di Ketama126 del 2022

Videogiochi 
 Armageddon – videogioco del 1983 per Commodore 64 e ZX Spectrum della Ocean
 Armageddon – videogioco del 1983 per ZX Spectrum della Fashionsoft
 Armageddon – videogioco del 1983 per ZX Spectrum della Silversoft

Altro 
 Armageddon – evento di wrestling in pay-per-view
 Armageddon – birra scozzese
 Partita Armageddon – tipo di partita negli scacchi